At the Rainbow, live-album van de Nederlandse progressieve-rockband Focus
 Live at the Rainbow '74, livealbum en -video van de Britse rockband Queen